Jean-Philippe Soucy (né le  à Rivière-du-Loup, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Entre 1994 et 1999, il a joué avec huit équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Entre 1999 et 2003, il joue dans l'East Coast Hockey League avec les Lizard Kings de Jacksonville et les Nailers de Wheeling, en plus de jouer quelques matchs dans la Ligue américaine de hockey avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.

Il passe la saison 2003-2004 en Angleterre, avec les Bracknell Bees.

Depuis 2004, il joue dans la Ligue nord-américaine de hockey. Il a joué avec le Garaga de Saint-Georges, puis avec le CRS Express de Saint-Georges, le Saint-François de Sherbrooke, le Radio X de Québec et l’Isothermic de Thetford Mines.

Lors de la saison 2008-2009, il se joint à l'équipe de sa ville natale, le CIMT de Rivière-du-Loup.

En raison d'une blessure, il est limité a seulement trois matchs lors de la saison 2010-2011 des 3L de Rivière-du-Loup.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||Bisons de Granby ||LHJMQ ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Prédateurs de Granby ||LHJMQ ||11 ||1 ||2 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||29 ||3 ||1 ||4 ||113 ||3 ||0 ||0 ||0 ||21
|-
|1996-1997 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||39 ||0 ||3 ||3 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997||Titan Collège Français de Laval ||LHJMQ ||24 ||0 ||5 ||5 ||36 ||3 ||0 ||2 ||2 ||9
|- 
|1997-1998 ||Titan Collège Français de Laval ||LHJMQ ||70 ||3 ||25 ||28 ||112 ||15 ||2 ||4 ||6 ||32
|-
|1998-1999 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||36 ||1 ||17 ||18 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||5 ||0 ||4 ||4 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||24 ||2 ||13 ||15 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 ||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||6 ||0 ||0 ||0 ||5 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1999-2000 ||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||59 ||2 ||13 ||15 ||124 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||13 ||0 ||2 ||2 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||5 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||66 ||4 ||10 ||14 ||208 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||66 ||7 ||26 ||33 ||128 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Bracknell Bees ||BNL ||36 ||4 ||14 ||18 ||85 ||14 ||3 ||7 ||10 ||55
|-
|2004-2005 ||Garaga de Saint-Georges ||LNAH ||55 ||10 ||17 ||27 ||115 ||11 ||1 ||0 ||1 ||41
|- 
|2005-2006 ||CRS Express de Saint-Georges ||LNAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006||Saint-François de Sherbrooke ||LNAH ||50 ||10 ||40 ||50 ||63 ||17 ||8 ||14 ||22 ||20
|-
|2006-2007 ||Saint-François de Sherbrooke ||LNAH ||48 ||8 ||32 ||40 ||103 ||14 ||1 ||5 ||6 ||23
|- 
|2007-2008 ||Radio X de Québec ||LNAH ||15 ||1 ||13 ||14 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008||Isothermic de Thetford Mines ||LNAH ||28 ||4 ||10 ||14 ||45 ||7 ||0 ||5 ||5 ||20
|-
|2008-2009 ||CIMT de Rivière-du-Loup ||LNAH ||42 ||10 ||29 ||39 ||107 ||5 ||1 ||2 ||3 ||8
|- 
|2009-2010 ||CIMT de Rivière-du-Loup ||LNAH ||32 ||2 ||22 ||24 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||3L de Rivière-du-Loup ||LNAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||3L de Rivière-du-Loup ||LNAH ||28 ||3 ||14 ||17 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||3L de Rivière-du-Loup ||LNAH ||21 ||1 ||9 ||10 ||38 ||3 ||1 ||1 ||2 ||8
|- 
|2013-2014 ||3L de Rivière-du-Loup ||LNAH ||34 ||3 ||10 ||13 ||90 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|- 
|2014-2015 ||3L de Rivière-du-Loup ||LNAH || 6 || 0 || 3 || 3 || 19 || 5 || 3 || 2 || 5 || 13
|-
| 2017-2018 || Ciel FM de Trois-Pistoles ||  || 16 || 6 || 7 || 13 || 50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || St-Jacques Ambassadeurs  ||  || 25 || 3 || 26 || 29 || 61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Ciel FM de Trois-Pistoles ||  || 19 || 6 || 10 || 16 || 26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 ||  Haut-Madawaska Panthères  ||  || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nord-américaine de hockey
 2005-2006 : remporte la Coupe Futura avec le Saint-François de Sherbrooke.

Références 

Naissance en mai 1978
Naissance à Rivière-du-Loup
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Prédateurs de Granby
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du Titan du Collège Français de Laval
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Bracknell Bees
Joueur du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce
Joueur du Saint-François de Sherbrooke
Joueur du Radio X de Québec
Joueur de l'Isothermic de Thetford Mines
Joueur du CIMT de Rivière-du-Loup
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup
Défenseur de hockey sur glace